Landgrebe ist der Familienname folgender Personen:

 Earl F. Landgrebe (1916–1986), US-amerikanischer Politiker
 Erich Landgrebe (1908–1979), österreichischer Schriftsteller und Maler
 Ernst Landgrebe (1878–1955), deutscher Pädagoge und Politiker (LDP, FDP)
 Georg Landgrebe (1802–1873), deutscher Mineraloge, Physiker und Chemiker
 Gudrun Landgrebe (* 1950), deutsche Schauspielerin
 Hermann Landgrebe (1906–nach 1976), deutscher Bauingenieur
 Jobst Landgrebe (* 1970), deutscher Autor, Wissenschaftstheoretiker sowie Unternehmer
 Jonathan Landgrebe (* 1977), deutscher Ökonom und Verleger
 Karl Landgrebe (1889–1974), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Ludwig Landgrebe (1902–1991), österreichischer Philosoph
 Max Landgrebe (* 1974), deutscher Schauspieler
 Oswald Landgrebe (1876–1956), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Theodora Landgrebe (1878–1973), deutsche Malerin und Kunstpädagogin
 Theodor Landgrebe (1836–1899), deutscher Kaufmann und Politiker

Landgrebe bezeichnet:
 Landgrebe (Automobilhersteller), ein ehemaliger deutscher Automobilhersteller